Sarmento ist der Familienname folgender Personen:

 
 Ângela Maria Corvelo de Andrade Sarmento (* 1970), osttimoresische Politikerin, siehe Ângela Corvelo
 Arantes Isaac Sarmento (* 1975), osttimoresischer Beamter und Administrator
 Carlos de Almeida Sarmento, osttimoresischer Politiker

 Irene Gonzaga Sarmento (* 1986), osttimoresische Politikerin
 Jácome de Morais Sarmento (≈1675–?), portugiesischer Militär und Kolonialverwalter im 18. Jahrhundert
 Joaquim Xavier de Morais Sarmento, Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Julião Sarmento (1948–2021), portugiesischer Multimediakünstler und Maler
 Júlio Sarmento da Costa (* 1959), osttimoresischer Politiker
 Manuel Sarmento, osttimoresischer Politiker
 Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, portugiesischer Kolonialverwalter
 Maria do Céu Sarmento (* 1968), osttimoresische Medizinerin und Politikerin
 Maria de Jesus Sarmento (* 1964), osttimoresische Beamtin 
 Maria Angelina Lopes Sarmento (* 1978), osttimoresische Politikerin
 Martins Sarmento (1833–1899), portugiesischer Archäologe
 Nélio Isaac Sarmento, osttimoresischer Journalist und Politiker
 Paulo Alves Sarmento (1957–2019), osttimoresischer Politiker
 Tiago Amaral Sarmento, osttimoresischer Jurist und Politiker

Sarmento ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Sarmento (Fluss), Nebenfluss des Sinni (Fluss ins Ionische Meer)